Un barrage contre le Pacifique est un roman de Marguerite Duras de 1950.
 Barrage contre le Pacifique (This Angry Age) est un film réalisé par René Clément et sorti en 1958.
 Un barrage contre le Pacifique est un film réalisé par Rithy Panh et sorti en 2008.